

Geografia 
 Francia
 Beaumont-lès-Randan –  comune nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Cantone di Randan – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Riom
 Randan – comune nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Fulvia di Randan – nobildonna italiana naturalizzata francese